Vellingk ist der Familienname folgender Personen:

 Mauritz Vellingk (1651–1727), schwedischer Politiker; Reichsrat und General
 Otto Vellingk (1649–1708), schwedischer Offizier, zuletzt Generalmajor

Vellingk ist der Name eines schwedischen Adelsgeschlechtes; siehe Vellingk (Adelsgeschlecht)